
30-я дивизия Республиканской гвардии — тактическое соединение Республиканской гвардии Сирии.

Сокращённое наименование — 30 дрг.

30-я дивизия РГ сформирована в 2017 году.

История 
30-я дивизия РГ сформирована в 2017 году из подразделений задействованных в обороне Алеппо. Её возглавил генерал-майор Зейд Али Салех — заместитель командующего Республиканской гвардией, затем его сменил бригадный генерал Малик Алия. 30-я дивизия РГ действует больше как административная структура для улучшения управляемости частей Республиканской гвардии в городе Алеппо и для интеграции милиционных формирований в этом районе. Полная структура дивизии неизвестна, но в её состав входят 18-я (передана из 10-й механизированной дивизии), 106-я и 123-я бригады и три полка РГ, сформированные в период 2014—2015 гг. Создание соединения было продиктовано общим стремлением к реанимации боевого потенциала САА.

Состав

2019 год 
 18-я механизированная бригада
 106-я механизированная бригада
 123-я бригада
 47-й пехотный полк
 102-й полк специального назначения
 147-й полк специального назначения
 артиллерийский полк

Примечания 

Воинские формирования Сирии
Воинские части и формирования, созданные в 2017 году